Roman Safiullin era il campione in carica degli Australian Open 2015 - Singolare ragazzi, ma non ha preso parte a questa edizione (superamento limite d'età).

Oliver Anderson ha conquistato il titolo sconfiggendo in finale Jurabeck Karimov per 6-2, 1-6, 6-1.

Teste di serie

  Mate Valkusz (terzo turno)
  Miomir Kecmanovic (terzo turno)
  Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)
  Félix Auger-Aliassime (terzo turno)
  Chung Yunseong (semifinale)
  Alex De Minaur (semifinale)
  Jurabeck Karimov (finale)
  Ulises Blanch (secondo turno)

  Jay Clarke (primo turno) 
  Alberto Lim (primo turno) 
  Genaro Alberto Oliveri (secondo turno) 
  Youssef Hossam (terzo turno) 
  Yosuke Watanuki (quarti di finale) 
  Ugo Humbert (secondo turno) 
  Kenneth Raisma (quarti di finale) 
  Wu Yibing (primo turno)

Tabellone

Parte Finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2016